

Crossen an der Elster – comune della Turingia

Crossen an der Oder, oggi Krosno Odrzańskie – città nel voivodato di Lubusz

Pagine correlate 
Krossen